Коротковская — название населённых пунктов:
 
 Коротковская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Коротковская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.